Termenul White Mountains, în traducere din engleză: Munții albi, se poate referi la:
White Mountains din Alaska
White Mountains din Arizona
White Mountains din California
White Mountains din New Hampshire

Vezi și
Munții albi (Lefka Ori) de pe insula Creta